Publio Cornelio puede referirse a las siguientes personas de la Antigua Roma:

 Publio Cornelio (pretor), pretor en el año 234 a. C.
 Publio Cornelio (tribuno consular 394 a. C.), tribuno consular en el año 394 a. C.
 Publio Cornelio (tribuno consular 389 a. C.), tribuno consular en los años 389 y 385 a. C.
 Publio Cornelio (tribuno de la plebe), tribuno de la plebe en el año 51 a. C.